Dihloroeten ili dihloroetilen, često skraćeno označen sa DCE, se može odnositi na bilo koji od nekoliko izomernih formi organohlorida sa molekularnom formulom C2H2Cl2:

Postoje tri izomera:
1,1-Dihloroeten
1,2-Dihloroeten (E i Z)

Vidi još
1,2-Dihloroetan, koji se često kraćeno označava sa DCE

Органохлориди
Алкени